Csepel est un toponyme hongrois, lequel peut désigner :
 Le constructeur hongrois Csepel.
 L'ancienne localité de Csepel, annexée par Budapest en 1950 comme son , lequel est composé des quartiers suivants : Csepel-Belváros,  Csepel-Csillagtelep,  Csepel-Erdőalja,  Csepel-Erdősor,  Csepel-Gyártelep,  Csepel-Háros,  Csepel-Kertváros,  Csepel-Királyerdő,  Csepel-Királymajor,  Csepel-Ófalu,  Csepel-Rózsadomb,  Csepel-Szabótelep,  Csepel-Szigetcsúcs.
 L'Île de Csepel sur le Danube.
 Le club sportif Csepel SC.

Homonymie